Nuno Torres Piloto Albuquerque, mais conhecido apenas como Nuno Piloto (Tondela, 19 de Março de 1982) é um futebolista português que joga habitualmente como médio.

É um dos jogadores da Académica de Coimbra licenciados pela Universidade de Coimbra. Terminou a licenciatura de Bioquímica em 2005, e o mestrado em 2009.

Em Junho de 2009, depois de terminada a época 2008/09, Nuno assinou pelo Iraklis, do campeonato grego.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol

Naturais de Tondela
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Anadia Futebol Clube
Futebolistas da Associação Académica de Coimbra
Futebolistas do Iraklis FC